Marco Gaschka (ur. 29 września 1993 w Schlezwig) – niemiecki i polski żużlowiec.

Starty w lidze polskiej

Przypisy 
 

Niemieccy żużlowcy
Polscy żużlowcy
Urodzeni w 1993